Мировая серия:
Мировая серия покера
Мировая серия Рено
Мировая серия по бейсболу.